In dieser Liste der Gemeinden in Venetien sind alle 578 Gemeinden in den Provinzen Belluno (BL), Padua (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venedig (VE), Verona (VE) und Vicenza (VI) der Verwaltungsregion Venetien der Republik Italien aufgeführt.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt. Die Hauptstadt der Region Venetien ist Venedig.

Venetien
!